Een verkeersweg:
 N569 (België)
 N569 (Frankrijk)
 N569 (Nederland), zie Provinciale weg 569

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing